Името Горово носят две български села:

 Горово (Област Бургас)
 Горово (Област Смолян)